Le sigle E3C ou e3c peut faire référence à :
 Épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat, en France ;
 un préfixe de codes postaux canadiens du Nouveau-Brunswick.